В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Джиджі Фернандес 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Марі П'єрс (переможниця)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Жулі Алар (2-ге коло)
  Джиджі Фернандес (фінал)

 Керрі Каннінгем (1-ше коло)
 Чанда Рубін (2-ге коло)
 Маріанн Вердел (2-ге коло)
 Деббі Грем (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open